Артур Гаврилович Шушеначев (; 7 апреля 1998) — казахстанский футболист, нападающий клуба «Кайрат» и сборной Казахстана.

Биография 
Родился 7 апреля 1998 года в городе Тараз.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Тараз» (Тараз, Жамбыльская область).

В 2015 году начал выступать за дубль «Тараза» в первенстве дублёров (12 матчей, 3 гола), а в 2016 году играл за молодёжную команду клуба во Второй лиге чемпионата Казахстана по футболу, забив 7 мячей за 22 игры.

В 2017 году перешел в ФК «Кайрат». Выступал за молодёжные составы клуба — команду «Кайрат А»/«Кайрат-Жастар» в первой лиге и «Кайрат-М» во второй лиге. В основном составе «Кайрата» дебютировал 26 августа 2017 года в матче высшей лиги против «Атырау», заменив на 88-й минуте Чума Анене. Первый гол в высшей лиге забил 26 октября 2019 года в ворота «Тобола». В первых трёх сезонах в «Кайрате» играл редко, сыграл за это время 4 матча (1 гол) в чемпионате и 4 игры в Кубке Казахстана. Вице-чемпион Казахстана 2017, 2018 (не играл), 2019, обладатель Кубка страны 2017 (не играл) и 2018. Сезон 2020 года начал как игрок стартового состава клуба.

Карьера в сборной 
6 октября 2016 года дебютировал в составе юношеской сборной Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата Европы U19 2017 года против команды сверстников из Бельгии.

С 2019 года игрок молодежной сборной Казахстана (U-21).

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кайрат-М»
Игроки ФК «Кайрат-Жастар»
Игроки ФК «Кайрат»